Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1716–1754) – francuski historyk i dyplomata
 Charles Leclerc de Montlinot (1732–1801) – francuski duchowny i dziennikarz
 Charles Leclerc de Landremont (1739–1818) – francuski generał
 Charles Victoire Emmanuel Leclerc (1772–1802) – francuski generał
 Charles Étienne Gustave Le Clerc de Juigné (1825–1900) – francuski polityk
 Charles Leclerc (1887–1962)  – francuski polityk
 Charles Leclerc (ur. 1997) – monakijski kierowca wyścigowy